Циатейные () — порядок класса настоящих папоротников.

Семейства 
Порядок включает 8 семейств и 15 родов:
 , включает один род  
 , включает один род 
 , включает пять родов
 , включает три рода
 , включает два рода
 , включает один монотипный род 
 , включает один род 
 , включает один монотипный род 

Представленная кладограмма, основанная на публикациях Корал (2006 и 2007 гг.) и Лехтонена (2011 г.), показывает вероятные филогенетические отношения внутри порядка.

Примечания 

Папоротниковые
Порядки растений